Le mont Makiling (ou Maquiling), situé aux Philippines
La Forteresse de Makiling, septième album de la série de bande dessinée Largo Winch